Korpslæge er en stillingsbetegnelse med flere betydninger:

Korpslæge (militær) - en stilling i et militært lægekorps
Korpslæge (ambulancetjeneste) - en ansvarlig læge i en ambulancetjeneste